Pike Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pike Township (Illinois)
 Pike Township (Jay County, Indiana)
 Pike Township (Marion County, Indiana)
 Pike Township (Ohio County, Indiana)
 Pike Township (Warren County, Indiana)
 Pike Township (Iowa)
 Pike Township (Kansas)
 Pike Township (Minnesota)
 Pike Township (Carter County, Missouri)
 Pike Township (Stoddard County, Missouri)
 Pike Township (Brown County, Ohio)
 Pike Township (Clark County, Ohio)
 Pike Township (Coshocton County, Ohio)
 Pike Township (Fulton County, Ohio)
 Pike Township (Knox County, Ohio)
 Pike Township (Madison County, Ohio)
 Pike Township (Perry County, Ohio)
 Pike Township (Stark County, Ohio)
 Pike Township (Berks County, Pennsylvania)
 Pike Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Pike Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Pike Township (Potter County, Pennsylvania)